Рада-де-Аро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 32,06 км². Население — 63 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки